Crowley kan avse:

Crowley Foods – ett amerikanskt företag
Crowley Maritime – ett amerikanskt företag

Geografi
Crowley, Louisiana – en stad
Crowley, Texas – en stad

Personer
Aleister Crowley (1875–1947), en brittisk äventyrare, poet och ockultist